Anhorn von Hartwiss ist der Familienname folgender Personen:

 Bartholomäus Anhorn von Hartwiss (1616–1700), Schweizer reformierter Pfarrer und Historiker
 Sylvester Samuel Anhorn von Hartwiss (1659–1736), Mediziner und Stadtphysicus von St. Gallen